Масегосо () — топоним:

 Масегосо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете.
  — исчезнувший населённый пункт в испанский провинции Сория, находится на территории муниципалитета Посальмуро.
  — мост через реку Ритуэрто, построен во времена Римской империи, находится на территории муниципалитета Посальмуро.